Села:
 Щурівці — Вінницька область, Гайсинський район
 Щурівці — Хмельницька область, Ізяславський район